Министерство транспорта Израиля () — правительственное учреждение государства Израиль, обеспечивает жизнеспособность транспортной инфраструктуры как составной части экономического роста и развития Израиля.

Области ответственности 
 Управление, планирование и строительство инфраструктуры наземного транспорта.
 Управление воздушным транспортом.
 Управление и инфраструктура морского транспорта.
 Обеспечение метеорологических данных.

Цели работы министерства 
 Обеспечение надежного и эффективного наземного, воздушного и морского транспорта.
 Развитие и поддержка комплексной, безопасной, эффективной и экологически устойчивой транспортной инфраструктуры, во взаимодействии со всеми отраслями экономики, и в согласовании с соседними странами.
 Поддержка и содействие международным сухопутным, воздушными и морским перевозкам.
 Содействие безопасному и надежному передвижению людей и грузов по суше, в воздухе и на море.

Структура министерства 
Главой министерства является Министр транспорта Израиля, назначаемый по итогам коалиционных соглашений правительства.

Министерство транспорта Израиля состоит из следующих управлений:

 Управление земельными ресурсами
 Обеспеченивает эффективное функционирование наземных транспортных систем и услуг, содействие бесперебойному и безопасному передвижению людей и товаров. Включает контроль транспортных сооружений; дорожного движения; контроль общественного транспорта, такси, частных услуг и аренды.

 Управление администрации движения
 Отдел лицензирования: отвечает за состояние водителей и транспортных средств, лицензирование и регистрацию, контроль школ вождения и подготовки водителей.
 Отдел механизации: отвечает за транспортные средства и запасные части, импорт, производство и стандартизацию; экологические проблемы; станции технического осмотра транспортных средств, гаражи и обслуживание; машиностроительное оборудование.

 Управление инфраструктуры и развития
 Отвечает за планирование и разработку городской инфраструктуры, дорожной и транспортной инфраструктуры.

 Управление гражданской авиации
 Является регулятором в секторе гражданской авиации, в соответствии с законом, стандартизацией и международными договорами, подписанными государством Израиль. Несет ответственность за обеспечение авиационной безопасности, развития, максимального объёма авиационных перевозок, охраны воздушных перевозчиков Израиля; минимализацию воздействия на окружающую среду, осуществление государственной политики в отношении гражданской авиации.

 Управление судоходства и портов
 Отвечает за судоходство: причалы, порты, суда и диспетчеров, лицензирование и регистрацию судов, сертификациию моряков и капитанов. Работает в целях обеспечения безопасной, надежной и устойчивой инфраструктуры, бесперебойных морских перевозок; разработка и контроль правил судоходства и политика контроля морских перевозок, портов и причалов, содействие и поддержание международных норм и договоров.

 Управление метеорологической службы
 Представляет и контролирует всеобъемлющие метеорологические, климатические и дополнительные услуги, охватывающие все слои израильского общества и экономики, а также активно участвует в прикладных научных исследованиях и международном сотрудничестве.

Список министров транспорта Израиля

Ссылки 
 
 
 Справочник израильского водителя